Джек Сок и Мелани Уден — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Лизель Хубер и Боб Брайан — защищали свой титул, но уступили во втором круге будущим триумфаторам соревнования.

Сеянные 

  Лизель Хубер /  Боб Брайан (Второй раунд)
  Катарина Среботник /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Ярослава Шведова /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Айсам-уль-Хак Куреши (Отказ)

<ol start="5">
  Ваня Кинг /  Рохан Бопанна ''(Первый раунд)
  Саня Мирза /  Махеш Бхупати ''(Первый раунд)
  Елена Веснина /  Леандер Паес ''(Полуфинал, отказ)
  Хисела Дулко /  Эдуардо Шванк (Финал)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Мелани Уден /  Джек Сок (Титул)
  Кристина Фузано /  Дэвид Мартин (Первый раунд)  Тейлор Таунсенд /  Дональд Янг (Первый раунд)  Коко Вандевеге /  Эрик Буторак (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Машона Вашингтон /  Майкл Расселл (Первый раунд)
 Ракель Копс-Джонс /  Раджив Рам (Второй раунд)
 Абигейл Спирс /  Трэвис Перротт (Первый раунд)
 Ирина Фалькони /  Стив Джонсон (Четвертьфинал)

Сетка

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые